Міцкевич — українське, білоруське, польське, латиське прізвища.
 Міцкевич Адам Бернард (1798—1855) — один із найвидатніших польських поетів, засновник польського романтизму.
 Міцкевич Артур (1991—) — латвійський хокеїст.
 Міцкевич Володимир Федорович (1920—1983) — радянський білоруський державний діяч.
 Міцкевич Ганна Юріївна (1857—1929) — мати білоруського поета та романіста Якуба Коласа та сестра Язепа та Антона Льосіків.
 Міцкевич Мечислав Казимирович (1879—1939) — польський політичний діяч в Україні, адвокат.
 Міцкевич Миколай Антонович (1901—1954) — білоруський режисер і актор. Заслужений діяч мистецтв Білорусі.
 Міцкевич Олександр Леонідович — артист оркестру Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, заслужений артист України.
 Міцкевич Олександр Миколайович (1801—1871) — перший професор юридичного факультету Київського університету, брат Міцкевича Адама Бернарда.

Див. також 
 Якуб Колас (справжнє ім'я — Міцкевич Костянтин Михайлович) — білоруський поет.
 Анатолій Дніпров (справжнє ім'я — Анатолій Петрович Міцкевич) — радянський письменник-фантаст.
 5889 Міцкевич — астероїд, названий на честь Адама Міцкевича.

Примітки 

Білоруські прізвища
Польські прізвища
Українські прізвища